VEAG steht für:

 Vattenfall Europe AG (seit 2002), ein Stromversorger
 Vereinigte Energiewerke AG (bis 2002), ein Stromversorger
 Vereinigte Elektrizitäts AG, ein ehemaliges österreichisches Elektrizitätsunternehmen

VEAG